Ferdinand Maria Lodewijk van Portugal (Lissabon, 23 juli 1846 - aldaar, 6 november 1861) was een Portugese infant uit het huis Bragança-Saksen-Coburg en Gotha.

Levensloop
Ferdinand Maria was de vierde zoon van koningin Maria II van Portugal uit dier tweede huwelijk met Ferdinand van Saksen-Coburg en Gotha.

De prins volgde een militaire opleiding en werd luitenant in het Vijfde Bataljon van de Caçadores, de elitetroepen van de lichte infanterie-eenheid van het Portugese leger. Ook ontving hij het grootkruis van de Orde van Onze Lieve Vrouwe van Villa Viçosa.

In de laatste maanden van 1861 raakten Ferdinand en twee van zijn broers, koning Peter V van Portugal en infant Johan Maria, besmet met buiktyfus of cholera. Ze overleefden het alle drie niet: Ferdinand Maria stierf op 6 november, Peter V op 11 november en Johan Maria op 27 december. De broers werden bijgezet in het Koninklijk Pantheon van het Huis Bragança.

Huis Bragança-Saksen-Coburg en Gotha